Джермелл Де’Аванте Чарло (; род. 19 мая 1990, Ричмонд, Техас, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в первой средней (, до 69,85 кг) весовой категории.

Среди профессионалов действующий абсолютный чемпион мира (2022—н.в.), чемпион мира по версиям WBC (2016—2018, 2019—), WBA Super (2020—), IBF (2020—), WBO (2022—) и The Ring (2020—), и бывший чемпион США по версии USBA (2013) в 1-м среднем весе.

Брат-близнец известного американского боксёра Джермалла Чарло.

Любительская карьера 
На любительском ринге провёл 64 поединка, 56 из которых выиграл.

В 2005 году на Юношеских Олимпийских Играх завоевал бронзовую медаль в возрасте 15 лет.

Профессиональная карьера 
Джермелл Чарло дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2007 года в полусредней весовой категории, через несколько поединков перешёл в первый средний вес.

Первые годы выступлений проводил бои с преимущественно малоопытными молодыми боксёрами. В 2012 году нокаутировал американца Криса Четмена.

В январе 2013 года нокаутировал в 8-м раунде американца, Гари Джо Йорги (25-1), и завоевал титул континентального чемпиона Америки по версии WBC.

8 июня 2013 года завоевал титул чемпиона Америки (USBA), победив по очкам опытного американского боксёра, Деметриуса Хопкинса (33-2).

25 января 2014 года победил по очкам двукратного претендента на титул чемпиона мира, мексиканца, Габриэля Росадо.

В мае 2014 года победил американца, Чарли Ота.

28 марта 2015 года состоялся поединок Чарло с американским боксёром, армянского происхождения, Ванесом Мартиросяном (35-1-1). В вязком бою Чарло победил по очкам единогласным решением.

31 октября 2015 года победил нокаутом бывшего чемпиона мира, гаитиянца, Жоашена Альсина.

Чемпионский бой с Джоном Джексоном
21 мая 2016 года победил нокаутом в восьмом раунде  и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC..

Бой с Эриксоном Лубином
Оба боксера начали бой достаточно уверенно и обменивались ударами. Чарло старался действовать комбинационно, в то время как Лубин рассчитывал на силовой выстрел. Затем претендент пропустил хлесткий правый, после которого очутился на канвасе. Лубин попытался продолжить, но рефери дал отмашку, зафиксировав победу нокаутом Джермелла Чарло.

Источник:/

Бой с Остином Траутом
Первые раунды остались за Чарло, а уже в третьем он смог отправить Остина в лёгкий нокдаун. В пятом раунде Чарло потряс Траута серией из 3 прямых, но Остин выдержал.  Начиная с шестого раунда Чарло слишком откровенно начал ловить претендента на удар правой. Ему удавалось попадать точно, но он оставался после своей атаки и опытный Траут пользовался этим, удачно пробивая в ответ. Шестой и седьмой раунды можно занести претенденту в актив. В 9 раунде Чарло послал Траута в нокдаун левым хуком. Последние три раунда остались за Чарло, Остин держался на характере. Счёт судей удивил: 113-113, 115-111, 118-108.  Источник:/

Бой с Тони Харрисоном
22 декабря 2018 года встретился с Тони Харрисоном. С самого начала поединка Тони начал боксировать в непривычной для себя манере, работая вторым номером. Во время четвертого раунда Харрисон смог провести несколько удачных контратак. Чарло же был более активным; так, согласно статистике ударов, Джермелл выпустил 548 ударов, 160 из которых достигли Харрисона, а тот в свою очередь выпустил 377 ударов и 128 из них пришлись в цель. На протяжении всего поединка Чарло пытался нокаутировать соперника, но не смог достичь успеха. Бой завершился победой Харрисона единогласным судейским решением (116:112 и 115:113 — дважды). Решение отдать победу Харрисону было воспринято неоднозначно, зрители, которые находились в зале освистали решение, а сам Джермелл заявил, что судьи «забрали» у него победу.

Бой-реванш с Тони Харрисоном 2
Во 2 раунде Чарло отправил Харрисона в нокдаун размашистым левым хуком. Активно начал следующий раунд, но затем отдал инициативу чемпиону. Плотность боя была на порядок выше, чем в 1 бою. Чарло выбрасывал больше, но работал размашисто, много мазал. Харрисон боксировал эффективнее, первым номером, теснил оппонента. В 11-м раунде Чарло отправил Харрисона во второй, а затем и в третий нокдаун, после чего набросился на оппонента и вынудил рефери остановить бой.

Объединительный бой с Джейсоном Росарио 
26 сентября 2020 года состоялся объединительный бой с доминиканцем Джейсоном Росарио (20-1-1).
В 1 раунде Чарло левым хуком отправил Росарио в нокдаун. Росарио вернулся в бой, прессинговал, работал первым номером. Чарло действовал на контратаках, а в случае необходимости вязал здоровяка в клинче. Росарио выиграл 3 раунд. В 5 раунде Чарло потряс Росарио, который с трудом удержался на ногах. На последних секундах 6-го раунда Росарио вновь побывал в нокдауне. На этот раз он был существенно потрясён, не без труда отправился в свой угол. На старте 8 раунда Чарло попал джебом по корпусу Росарио. Тот снова оказался в нокдауне, после которого не смог подняться.

Дилогия с Брайаном Кастаньо
Первый бой за звание абсолютного чемпиона мира боксёры завершили вничью. Бой, продлившийся 12 раундов, прошёл в Сан-Антонио (штат Техас, США). По его итогам один судья присудил победу Джермеллу — 117:111, второй рефери — Кастаньо — 114:113, а третий зафиксировал ничью — 114:114.

Реванш завершился в 10-м раунде: Чарло дважды отправлял соперника на канвас, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав досрочную победу американца.

Список профессиональных поединков

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список чемпионов мира по боксу в первом среднем весе
 Список абсолютных чемпионов мира по боксу

Примечания

Ссылки 
 
 Джермелл Чарло — страница на сайте vRINGe.com
 Джермелл Чарло — страница на сайте Ringside24.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Абсолютные чемпионы мира по боксу